Carnevale ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Carnevale (* 1961), italienischer Fußballspieler
 Ben Carnevale (1915–2008), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Frank Carnevale (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Graciela Carnevale (* 1942), argentinische Konzeptkünstlerin
 Giuseppe Carnevale (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Taylor Carnevale (* 1991), italo-kanadischer Eishockeyspieler

Carnevale ist außerdem der Wortursprung für den Brauch vor der christlichen Fastenzeit, siehe Karneval

Siehe auch:
 Carnivàle